Aiguamúrcia ist eine katalanische Gemeinde (municipio) mit  Einwohnern (Stand: ) in der Provinz Tarragona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Alt Camp.

Lage 
Aiguamúrcia liegt etwa 25 Kilometer nordöstlich von Tarragona am Río Gayá.

Bevölkerungsentwicklung seit 1900

Sehenswürdigkeiten 
 Zisterzienserkloster Santes Creus aus dem 12. Jahrhundert

Einzelnachweise

Weblinks 

 Information der Generalitat de Catalunya zu Aiguamúrcia

Ort in Katalonien